Такмичење у скоку увис у женској конкуренцији на 5. Светском првенству у атлетици у дворани 1995. у Барселони, (Шпанија) је одржано 10. и 11. марта  у дворани Сант Ђорди у Барселона (Шпанија).

Титулу светске првакиње освојену на Светском првенству 1993. није бранила Стефка Костадинова из Бугарске.

Земље учеснице 
Учествовало је 32 такмичарке из 24 земаља.

  (2)
  (1)
   (1)
  (2)
  (2)
  (1)
  (1)
  (2)
  (1)
  (1)
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)
  (2)
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (2)
  (1)

Рекорди

Најбољи резултати у 1995. години 
Десет најбољих атлетичарки године у скоку увис у дворани пре почетка првенства (10. марта 1995), имале су следећи пласман. 

Такмичарке чија су имена подебљана учествују на СП 1995.

Сатница

Освајачи медаља

Резултати

Квалификације 
Такмичење је одржано 10. марта 1995. године. Квалификациона норма за улазак у финале износила је 1,92 м, коју су прескочиле 9 такмичарки (КВ) а 5 се пласирале са најбољим постигнутим резултатима {кв}., , 

Почетак такмичења: група А у 13:00, група Б у 17:50.

Подебљани лични рекорди су и национални рекорди земље коју такмичарка представља.

Финале 
Финале је одржано 11. марта 1995. године са почетком у 18:15 часова. , ,

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати са СП 1995. на сајту ИААФ

Светско првенство у атлетици у дворани 1995.
Скок увис на Светском првенству у атлетици у дворани